Суперкубок України з футболу 2016 — 13-й розіграш Суперкубка України. У матчі зустрілися чемпіон України сезону 2015/2016 київське «Динамо» та переможець фіналу Кубка України 2016 року донецький «Шахтар». Матч відбувся 16 липня 2016 року на стадіоні «Чорноморець» в Одесі. Перемогу вже вшосте здобуло київське «Динамо»: основний час завершився внічию 1:1, а по пенальті перемогу святкували кияни 3:4.

Деталі

Примітки

Посилання 
 Суперкубок України на сайті УПЛ

Україна
2016
2016 в Одесі
Події 16 липня
Липень 2016
Спортивні змагання в Одесі
2016 в українському спорті